Deng Wei ist der Name folgender Personen:

* Deng Wei (Fotograf) (1959–2013), chinesischer Fotograf und Hochschullehrer 
 Deng Wei (Gewichtheberin) (* 1993), chinesische Gewichtheberin